Vuren (hout), houtsoort.
 Vuren (dorp) in de Nederlandse provincie Gelderland
 Fort Vuren, een fort nabij dit dorp, in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
 VV Vuren, een amateurvoetbalclub uit dit dorp
 Lingewaal, deze voormalige gemeente had kort na zijn vorming in 1986 de benaming Vuren
 Het gebruik van een vuurwapen
 Het afschieten van een projectiel
 Het uitzenden van een signaal door een Zenuwcel
 Het uitzenden van een signaal door een element van een Neuraal netwerk
 Stopplaatsen, zie Geschiedenis van de Ojibweg#Migratieroute van de Zeven Vuren (900-1400 na Chr.)

Zie ook 
 Vuur (doorverwijspagina)
 Brand (doorverwijspagina)